Мэ́ри-Пэт Грин () — американская актриса,  и  короткометражных фильмов.

Карьера 
Мэри-Пэт Грин дебютировала в кино в 1976 году, сыграв роль помощницы компании в фильме «Таксист», но в титрах указана не была. Она наиболее известна по роли Одессы в драматическом телесериале «Теперь в любой день». Кроме того, она появилась в качестве приглашённой звезды во многих телесериалах, включая работы в сериалах «Клиент всегда мёртв», «Отчаянные домохозяйки» и других. Всего сыграла более чем в 90 фильмах и телесериалах.

Её бродвейские шоу включают в себя мюзикл «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» и оперетту «». Она исполнила роль Преподобной Матери в мюзикле «» более 1500 раз, а в 2002 году она сыграла журналистку Лорену Хикок (1893—1968) в сценическом мюзикле  «».

В 2016 году Мэри-Пэт сняла и спродюсировала короткометражный фильм «Walk».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США